Пигалева Горка — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Житьёвского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Житьёвский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 20,5 км, до центра муниципального образования Житьёва — 4,5 км. Ближайшие населённые пункты — Залесье, Алексеевская, Завозиха.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Пигалева Горка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района